POH est un sigle, qui peut signifier :
 en aéronautique, , le manuel rassemblant les check-lists, les spécifications et les problèmes reconnus d'un modèle d'avion donné ;
 en informatique, , le nombre d'heures moyen qu'un appareil est censé fonctionner en charge.

Poh est un nom propre :
 dans le sikhisme,  est le dixième mois du calendrier Nanakshahi ;
  est un prénom chinois ;
  (1973-) est une actrice australienne ;

pOH est un symbole, qui représente :
 l'opposé du logarithme décimal de l'activité des ions OH :  ; le pOH est relié au pH par la relation  avec  où K désigne la constante de dissociation de l'eau ; à température ordinaire .